Goodfellow est le patronyme de plusieurs personnalités :
Daniel Goodfellow (1996-), plongeur britannique.
Ebbie Goodfellow (1906-1985), joueur de hockey sur glace canadien.
Frederick Goodfellow (1874-1954), tireur à la corde britannique.
Michael Goodfellow (1988-), curleur écossais.
Peter Goodfellow (1951-), homme politique néo-zélandais.

Le nom de Goodfellow sert aussi à désigner différentes espèces animales :
Le dendrolague de Goodfellow.
Le zostérops de Goodfellow.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais